Munkelt ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Munkelt (* 1952), deutscher Leichtathlet
 Willi Munkelt (* 1910), deutscher Fußballspieler